Op de 69e editie van het Australian Open 1995 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 18 tot en met 29 januari 1995.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández en Natallja Zverava bereikten de finale, maar grepen dit jaar net naast de titel.

Het tweede reekshoofd, Jana Novotná en Arantxa Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale de favorieten Gigi Fernández en Natallja Zverava in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun zevende gezamenlijke titel. De Tsjechische Novotná had daarnaast 43 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Sánchez 28.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Laurence Courtois en Nancy Feber bereikten de tweede ronde.
 Sabine Appelmans speelde samen met de Nederlandse Miriam Oremans. Zij strandden in de eerste ronde.
 Ook Dominique Monami en de Française Alexandra Fusai kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Acht Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en haar Letse partner Larisa Neiland waren als vierde geplaatst. Zij versloegen onder meer het Nederlandse koppel Boogert/Jagerman en bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Kristie Boogert en Nicole Muns-Jagerman bereikten de vierde ronde.
 Brenda Schultz en de Argentijnse Gabriela Sabatini waren als negende geplaatst. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Miriam Oremans speelde samen met de Belgische Sabine Appelmans. Zij strandden in de eerste ronde.
 Caroline Vis en de Canadese Jill Hetherington kwamen evenzo niet voorbij de eerste ronde.
 Ook Carin Bakkum en de Chinese Li Fang verloren hun openingspartij.
 Maaike Koutstaal, met de Roemeense Cătălina Cristea aan haar zijde, kon evenzeer na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA op pagina 5

Australian Open
ITF-toernooi in 1995